Mörsdorf ist

ein Ortsname:
 Mörsdorf (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Rhein-Hunsrück, Rheinland-Pfalz
 Mörsdorf (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Mörsdorf (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

ein Familienname:
 Josef Mörsdorf (1906–1995), deutscher katholischer Theologe
 Klaus Mörsdorf (1909–1989), deutscher Theologe und Kirchenrechtler
 Stefan Mörsdorf (* 1961), deutscher Politiker
 Werner Mörsdorf (* 1956), deutscher Fußballspieler